Comtat de Beaumont-le-Roger, jurisdicció feudal a la Normandia
 Comtat de Beaumont-sur-Oise, jurisdicció feudal envoltada pels comtats de París, Beauvais, Vexin i Valois